Distrito de Huayllabamba puede referirse a:

 El distrito de Huayllabamba, ubicado en la provincia de Sihuas, Perú.
 El distrito de Huayllabamba, ubicado en la provincia de Urubamba, Perú.